Алькайне () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 57.4 км². Население — 69 человек (на 2010 год). Расстояние — 112 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos de la población en Red Aragón

Муниципалитеты Теруэля